Guillaume de Poitiers ist der Name folgender Personen:

* Guillaume de Poitiers (William of Poitiers; um 1020–1090), normannischer Chronist, siehe Wilhelm von Poitiers (Chronist)
 Guillaume de Poitiers (William of Poitiers; 1153–1156), englischer Thronfolger, siehe Wilhelm von Poitiers (Prinz)
 Guillaume de Poitiers (Gouverneur) (um 1445–1503), französischer Adliger Gouverneur von Paris

Guillaume de Poitiers ist der Name folgender Herrscher:
 Guillaume I., Comtes de Poitou (um 900 oder 915–963), französischer Adliger, siehe Wilhelm III. (Aquitanien)
 Guillaume II., Comtes de Poitou, siehe Wilhelm IV. (Aquitanien)
 Guillaume III., Comtes de Poitou, siehe Wilhelm V. (Aquitanien)
 Guillaume IV., Comtes de Poitou, siehe Wilhelm VI. (Aquitanien)
 Guillaume V., Comtes de Poitou, siehe Wilhelm VII. (Aquitanien)
 Guillaume VI., Comtes de Poitou, siehe Wilhelm VIII. (Aquitanien)
 Guillaume VII., Comtes de Poitou, siehe Wilhelm IX. (Aquitanien)
 Guillaume VIII., Comtes de Poitou, siehe Wilhelm X. (Aquitanien)

Siehe auch:
 Wilhelm von Poitiers